Ерема — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерема — село в Катангском районе Иркутской области.
 Ерема — посёлок в Ильинском районе Пермского края.